John Ellis (naturalista) — irlandês (1714–1776)
John Ellis (físico) — britânico (n. 1946)
Alexander John Ellis — musicólogo e matemático inglês (1814–1890)

Desambiguações de antropônimos